Play the Game (englisch für Spiel das Spiel) ist der Name folgender Werke:

 Play the Game, Lied von Queen (1980)
 Play the Game (Film), US-amerikanischer Film von Marc Fienberg (2009)
 Play the Game!, österreichischer Kurzfilm von Jörg Helbig (2015)